Landesschützen steht für:

 K.k. Landesschützen, Landwehrverbände der österreichisch-ungarischen Monarchie
 Landesschützen (Deutsches Reich), Infanterieeinheiten des Heeres der deutschen Wehrmacht